Con el término El Perelló se puede hacer referencia a:

El Perelló, una entidad local menor perteneciente al municipio valenciano de Sueca, en España.
Perelló, un municipio de la provincia de Tarragona, España.

Para otros usos véase: Perelló (desambiguación).